Platina is in de muziekwereld de term die wordt gebruikt om aan te geven dat van een bepaalde uitgave, album, single of muziek-dvd, een bepaald aantal exemplaren verkocht is.

Nederland 
De officiële platinastatus is in Nederland te krijgen door bij de NVPI een penning aan te vragen. Die penning, in feite een handtekening van een notaris, geeft de verkoop een internationale status en dus zijn waarde. Het is vervolgens aan de platenmaatschappij om er verder iets mee te doen. Vaak wordt er voor de gelegenheid één speciale platina plaat in een wissellijst gemaakt. In Nederland werd in 1976 deze wissellijsten vervangen door unieke omlijstingen in plexiglas. Sindsdien is dat het beeldmerk geworden van de gouden en platina platen in Nederland.

Een album of single wordt in Nederland met platina onderscheiden als het volgende aantal exemplaren ervan verkocht is (in andere landen gelden andere aantallen):
Singles – 80.000 exemplaren
Album populair – 40.000 exemplaren
Album klassiek/jazz/world – 20.000 exemplaren
Muziek-dvd – 15.000 exemplaren

In het verleden waren dit andere aantallen. Zo werden populaire albums tot in de jaren 90 pas bij 100.000 verkochte exemplaren onderscheiden met platina. Aan het begin van deze eeuw werd dit veranderd in 80.000 exemplaren en in 2006 in 70.000 exemplaren. Op 1 januari 2008 ging het aantal nog verder omlaag naar 60.000 exemplaren. Per juli 2014 is het aantal omlaag gegaan naar 40.000 exemplaren. De voortdurende verlagingen hebben te maken met teruglopende verkoopcijfers.

Sinds 1 oktober 2015 tellen ook streams mee voor de gouden en platina-status bij singles. Hierbij gelden 215 streams als één single.

De artiest met de meeste platina platen is de Amerikaanse zanger Elvis Presley.

Zie ook 
 Goud (muziek)
 Diamant (muziek)

Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten wordt een album met platina onderscheiden als daarvan meer dan één miljoen exemplaren zijn verkocht.

Muziekprijs